Влади́мир Андре́евич Алу́тин (1895—1937) — полковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец (1922, 1923).

Биография 
Владимир Алутин родился в 1895 году в селе Ключи (ныне — в  Саратовской области). Окончил начальную школу.

После Октябрьской революции пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1919 году вступил в партию большевиков. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи командиром роты, батальона 95-го стрелкового полка. Неоднократно отличался в боях.

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 65 в 1922 году Владимир Алутин был награждён первым орденом Красного Знамени РСФСР.

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 353 в 1923 году Владимир Алутин вторично был награждён орденом Красного Знамени РСФСР.

После окончания войны Алутин продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Был помощником командира стрелкового полка, затем помощником коменданта Московского Кремля. Позднее Алутин был назначен командиром 250-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии, а ещё через некоторое время стал помощником начальника 2-го отдела Административно-мобилизационного управления РККА. Проживал в Москве.

22 сентября 1937 года Алутин был арестован органами НКВД СССР по обвинению в членстве в троцкистской организации и участии в антисоветском военно-фашистском заговоре. 15 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР признала Алутина виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Алутина захоронен на Донском кладбище Москвы.

Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 11 июля 1957 года Владимир Андреевич Алутин был посмертно реабилитирован.

Примечания

Литература 
 «Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и Почётным революционным оружием». Воениздат, 1926.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР